Justin Coutu (né le  à Maple Ridge, dans la province de la Colombie-Britannique au Canada) est un joueur professionnel canadien de hockey sur glace.

Carrière en club 
En 2007, il commence sa carrière avec le Lynx d'Augusta dans l'ECHL.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|2000-2001 || Capitals de Cowichan Valley || LHCB ||54 ||1 ||11 ||12 ||24 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2001-2002 || Capitals de Cowichan Valley || LHCB ||57 ||4 ||23 ||27 ||42 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2002-2003 || Smoke Eaters de Trail || LHCB ||21 ||4 ||14 ||18 ||18 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2003-2004 || Spitfires de Windsor || LHO ||19 ||0 ||3 ||3 ||15 ||4 ||0 ||0 ||0 ||8  
|-
|2003-2004 || Hitmen de Calgary || LHOu ||5 ||0 ||2 ||2 ||2 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2003-2004 || River Hawks d'UMass-Lowell || NCAA ||8 ||0 ||3 ||3 ||0 ||- ||- ||- ||- ||-      
|-
|2004-2005 || Vees de Penticton || LHCB ||51 ||10 ||38 ||48 ||78 ||10 ||1 ||10 ||11 ||26
|- 
|2005-2006 || Brahmas de Fort Worth || LCH ||43 ||1 ||13 ||14 ||73 ||- ||- ||- ||- ||- 
|-
|2006-2007 || Fury de Muskegon || UHL ||45 ||8 ||10 ||18 ||79 ||7 ||0 ||2 ||2 ||4 
|- 
|2007-2008 || Lynx d'Augusta || ECHL ||13 ||0 ||3 ||3 ||20 ||- ||- ||- ||- ||-
|- 
|2007-2008||Chiefs de Johnstown || ECHL ||30 ||1 ||5 ||6 ||39 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009 || Sea Wolves du Mississippi || ECHL ||36 ||0 ||7 ||7 ||77 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2008-2009||Devils de Trenton || ECHL ||26 ||2 ||4 ||6 ||48 ||6 ||2 ||0 ||2 ||4
|- 
|2009-2010 || Devils de Trenton || ECHL ||57 ||3 ||12 ||15 ||113 ||- ||- ||- ||- ||-
|-
|2009-2010 || Devils de Lowell || LAH ||4 ||0 ||0 ||0 ||0 ||- ||- ||- ||- ||- 
|- 
|2010-2011 || Devils de Trenton || ECHL || 49 || 1 || 11 || 12 || 81||- ||- ||- ||- ||- 
|-
| 2010-2011 || Wings de Kalamazoo || ECHL || 10 || 0 || 0 || 0 || 12||- ||- ||- ||- ||-

Notes et références 

Naissance en novembre 1984
Naissance à Maple Ridge
Joueur canadien de hockey sur glace
Joueur des Spitfires de Windsor
Joueur des Hitmen de Calgary
Joueur des Brahmas de Fort Worth
Joueur du Fury de Muskegon
Joueur des Lynx d'Augusta
Joueur des Chiefs de Johnstown
Joueur des Sea Wolves du Mississippi
Joueur des Devils de Trenton
Joueur des Devils de Lowell
Défenseur de hockey sur glace
Joueur des Wings de Kalamazoo (ECHL)